Ampach ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ampach (1829–1903), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hermann Ampach (Politiker, 1859) (1859–1928), Rittergutsbesitzer und Landtagsabgeordneter
 Immanuel Christian Leberecht von Ampach (1772–1831), Meißnischer Stifts-Regierungsrat, Domherr in Naumburg und Dechant des Stiftskapitels in Wurzen
 Rochus Ampach (1656–1709), österreichischer Theologe und Jesuit

Siehe auch:
 Ambach